Ростово — название нескольких населённых пунктов:

 Ростово — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Ростово — деревня в Износковском районе Калужской области.

См. также 
 Ростово-Новочеркасская операция